Cañete (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Arauco
Cañete (provincie), een provincie van Peru
Cañete (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Cañete de las Torres, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Cañete la Real, een gemeente in de Spaanse provincie Málaga

Personen:
Miguel Arias Cañete (1950), een Spaans politicus